

Persone 
 Ciro Vigorito – dirigente sportivo italiano
 Giampiero Vigorito – critico musicale, giornalista e conduttore radiofonico italiano
 Mauro Vigorito – calciatore italiano
 Oreste Vigorito – dirigente sportivo italiano

Altro
 Stadio Ciro Vigorito – impianto sportivo di Benevento